Сан-Феделе-Интельви () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 1712 человек (2008 г.), плотность населения составляет 149 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 22028. Телефонный код — 031.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20190130112034/http://www.comune.sanfedeleintelvi.co.it/

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики